Chala kan syfta på:
 Chalah eller Challah, ett flätat judiskt bröd
 Chala (socken), en socken i Tibet, Kina 
 Chala, Peru, en ort i Arequipa (region), Peru